West Park, parc de la ville de Wolverhampton.

 West Park, une census-designated place de Californie ;
 West Park, une ville de Floride ;
 West Park, un hameau de l’État de New York.